Criminal Manne — американський репер, учасник гурту The Project Playaz. Street Ways (2005) посів 97-му сходинку Top R&B/Hip-Hop Albums, а Atlanta 2 Memphis (2006)  — 88-ме місце в тому ж чарті. Найвищі позиції дебютного студійного альбому The Project Playaz Til We Die (2000): 40 у Top Heatseekers, 69 у Top R&B/Hip-Hop Albums.

Дискографія

Студійні альбоми 
 2002: Play Time's Over
 2003: Neighborhood Dope Manne
 2005: Street Ways
 2009: Got Work

Спільні альбоми 
 2006: Atlanta 2 Memphis (разом з Pastor Troy)
 2014: Black Boston George (разом з Dirty Glove Bastard)

Мікстейпи 
 2004: Underground Mixtape Shit Volume II
 2007: Da Supplyer (разом з 47 Mobb)
 2007: Da Neighbourhood Dopeman
 2008: The Takeover (разом з Frayser Boy)
 2009: Certified Dopeboy
 2010: Got That Work
 2010: Certified Dopeboy 2: The Re-Up
 2010: Certified Dopeboy 5: The Cook Up
 2011: Blow
 2011: Blow 2
 2012: Blow 3: Every Dollar Counts
 2013: Blow 3.5 Grams
 2013: The Come Up
 2014: Kings of the Trap (разом з OJ da Juiceman)

Демо-альбоми, компіляції 
 1993: It's the Criminal Manne
 1993: It's the Criminal Manne, pt. 2
 1993: Solo Tape
 1995: Greatest Hitz
 1996: Da Compilation

У складі The Project Playaz 

 2000: Til We Die
 2002: The Return

Примітки

Посилання 
 
 

Афроамериканські репери